Il campionato era formato da sedici squadre e il Danubio vinse il titolo.

Apertura

G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti;

Clausura

G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti;

Complessivo

G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti;

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 2006

Calcio nel 2007

Campionato uruguaiano di calcio